Minuit dans le jardin du bien et du mal, roman de John Berendt publié en 1994 ;
 Minuit dans le jardin du bien et du mal, film américain réalisé par Clint Eastwood, adapté du roman de même titre et sorti en 1998.